Guitar Man – singolo di Jerry Reed del 1967
 Guitar Man – album dei Bread del 1972
 Guitar Man – album di J.J. Cale del 1996
 Guitar Man – album di Hank Marvin del 2007
 Guitar Man – album di George Benson del 2011